György Endre (1848–1927) politikus, földművelésügyi miniszter, közgazdasági író, az MTA tagja
 György Endre (1898–1976) újságíró
 György Endre (1906–?) közgazdász